Линген може да се отнася за:
 Линген (град), град в Германия
 Линген (фьорд), залив в Норвегия